What The Fuck Is Wrong With You People? — альбом норвежской Aggrotech группы Combichrist, вышедший в 2007 году. 2CD digipack edition включает в себя бонус диск с дополнительными треками похожего стиля, идущими друг за другом без перерывов. Энди Ла Плагуа поддержит выход диска мировым туром.

Песни 
 LaPlegua поёт строку Are You Connected в песне группы Icon of Coil «Wiretrip».
 «Get Your Body Beat» на этом альбоме отличается от версии сингла, хотя в сингле она называется album version.
 «All Your Bass Belongs To Us» игра слов на известную фразу на ломанном английском All Your Base Are Belong To Us.
 «HAL 9000» назван в честь вымышленного компьютера из цикла Космическая Одиссея Артура Кларка.
 «Jack Torrance» назван в честь одного из героев книги Сияние (Shining) американского писателя Стивена Кинга.

Список композиций на CD1 
 «Five AM Afterparty» — 0:55
 «What The Fuck Is Wrong With You?» — 5:00
 «Electrohead» — 6:00
 «Adult Content» — 5:51
 «Fuck That Shit» — 5:51
 «Brain Bypass» — 8:30
 «Get Your Body Beat» — 4:49
 «Deathbed» — 5:59
 «In The Pit» — 4:38
 «Shut Up And Swallow» — 5:46
 «Red» — 4:18
 «Are You Connected» — 5:39
 «Give Head If You Got It» — 4:43
 «All Your Bass Belongs To Us» — 4:44

Список композиций на CD2 (Digipack edition) 
 «God Warrior» — 4:50
 «Dead Again» — 4:37
 «Verdammt» — 6:15
 «AM» — 3:24
 «Dawn Of Man» — 5:44
 «Jack Torrance» — 4:15
 «Another Corpse Under My Bed» — 5:28
 «Body: Part» — 5:27
 «HAL 9000» — 5:42
 «Shut Up And Bleed (feat. Waste)» — 4:45

Версии 
 2007 What The Fuck Is Wrong With You People? (Out of Line / Metropolis Records)
 2007 What The Fuck Is Wrong With You People? 2-Disc Digipack (Out of Line)

Примечания

Ссылки 
 http://www.combichrist.com/ - Официальный сайт Combichrist
 http://www.metropolis-records.com/ - Официальный сайт Metropolis Records
 http://www.outofline.de/ - Официальный сайт Out of Line
 http://www.vampirefreaks.com/Combichrist - Официальный сайт VampireFreaks
 ссылка All Music Guide

Aggrotech
Альбомы 2007 года
Альбомы Combichrist